Okręty US Navy o nazwie USS "Sassacus":
Pierwszy "Sassacus" był drewnianokadłubową, bocznokołową kanonierką, która służyła w czasie wojny secesyjnej.
 Drugi "Sassacus" (YT-163) był holownikiem portowym zwodowanym w 1942.
Sassacus